Jméno a příjmení Karl Müller má více nositelů:
 Karl Müller (astronom) (1866–1942) – rakouský astronom
 Karl Müller (botanik) (1817–1870) – německý botanik
 Karl Müller (poslanec Říšské rady) (1869–1937) – rakouský a českoněmecký politik
 Karl Alexander Müller (* 1927) – švýcarský fyzik
 Karl-Heinz Müller (* 1948) – rakouský šermíř
 Karl Müller – (vrchní sekretář táborského gestapa)